Transmedia storytelling, het vertellen van een enkele verhaallijn met verschillende mediatypen
 Omroepvereniging Transmedia, voormalige lokale omroep uit Zaltbommel

Zie ook 
 Crossmedia